Риу Аве:

 Риу Аве (футбольный клуб)
 Риу Аве (стадион)
 Аве () — река в Португалии